Okręty US Navy o nazwie USS "Badger", pochodzącej w przypadku pierwszego okrętu od zwierzęcia (borsuka), w drugim przypadku od komodora Oscara C. Badgera (1823–1899). W trzecim przypadku okręt został nazwany od czterech członków rodziny Badger, którzy byli związani z Marynarką USA. Byli to: Sekretarz Marynarki George E. Badger (1790–1865), komodor Badger, kontradmirał Charles J. Badger (1853–1932) i admirał Oscar C. Badger II (1890–1958) :
 Pierwszy "Badger" był pomocniczym krążownikiem zakupionym w 1898 i używanym w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
 Drugi "Badger" (DD-126) był niszczycielem włączonym do służby w 1919 i aktywnym w czasie II wojny światowej.
 Trzeci "Badger" (DE-1071) był niszczycielem eskortowym włączonym do służby w 1970 i przeklasyfikowanym na fregatę FF-1071 w 1975 roku. Wycofany ze służby w 1991 i zatopiony w 1998 jako cel ćwiczebny.

Inne okręty 
Okręty "George E. Badger" (DD-196) (później APD-33) i "Charles J. Badger" (DD-657) mogą być skrótowo i nieformalnie wymieniane jako "Badger".

Badger